Tacuato es un pueblo ubicado al sur de la península de Paraguaná. Surge en la segunda mitad del siglo XVIII en la posesión homónima, ligada a la antigua familia Naveda. Durante la colonia el pueblo fue visitado por los obispos Mariano Martí (en 1773) y Lasso de la Vega (en 1816 y 1819), pues existía allí una capilla pública.

Se intentó cambiar su nombre por Villa del Mar, sin embargo esta idea fue descartada por ser una población muy distante del mar. En Tacuato funcionó un resguardo de salinas para vigilar el comercio practicado en la localidad desde los tiempos de la colonia. Esta población fue la cuna del movimiento cooperativista en Venezuela.

Véase también 
 Municipio Carirubana
 Península de Paraguaná

Referencias 

Pueblos de Paraguaná